Hilding Andersson kan syfta på:

 Hilding Andersson (1853-1918), skolman och översättare
 Hilding Andersson (1938-2021), sametingsledamot
 Ernst Hilding Andersson (1909-2007), spion

Referenser